De Rally van Australië 2017, formeel 26th Kennards Hire Rally Australia, was de 26e editie van de Rally van Australië en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 571e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Verslag 
De slotronde van het kampioenschap zag Thierry Neuville zijn vierde overwinning van het seizoen boeken en daarmee de runner-up positie in het kampioenschap bevestigen. Teamgenoot Andreas Mikkelsen voerde het klassement na een dominante openingsdag in eerste instantie aan, maar hij reed op de zaterdag ietwat ongelukkig op hetzelfde moment twee banden lek, terwijl hij slechts één reservewiel aan boord meedroeg. Hierdoor moest hij de rest van de dag uitzitten en viel uiteindelijk terug tot buiten een toptienklassering. Neuville nam hierna de leiding over en had met ingang van de slotetappe met overtuiging een comfortabele marge opgebouwd op zijn naaste achtervolger Jari-Matti Latvala. Plotselinge regenbuien op de zondag zorgde echter voor onverwachte condities op het parcours en zag Neuville's voorsprong op Latvala met ingang van de laatste proeven nog gehalveerd worden. De barre omstandigheden droegen er ook aan bij dat de voorlaatste proef geannuleerd zou worden, wat de taak voor Neuville om de overwinning te bezegelen op de korte slotproef een stuk eenvoudiger maakte. Latvala verzuimde het uiteindelijk om na een competitieve rally het seizoen voor Toyota sterk af te sluiten, toen hij in het zicht van de finish een linkerbocht te diep aansneed en daarbij de wielophanging van zijn Yaris WRC brak en deze rechtuit tegen een boom parkeerde. Hierdoor schoof Ott Tänak in zijn laatste wedstrijd voor M-Sport nog op naar de tweede plaats en werd het podium op de valreep gecompleteerd door Hayden Paddon, die zijn rampseizoen daarmee enigszins positief afsloot. De kersverse wereldkampioen Sébastien Ogier wist voor het eerst in het seizoen de maximale punten te scoren op de Power Stage, maar kende tot op dat moment een lastig verloop van de rally en eindigde op afstand vierde, daarmee ook nog profiterend door het wegvallen van een aantal rijders.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 6,43 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië